Владимир Георгиевич Арсенян (; 10 августа 1934, Тифлис — 22 сентября 1989, Тбилиси) — советский борец вольного стиля, двукратный чемпион СССР (1957, 1959), призёр чемпионата мира (1959). Мастер спорта СССР (1957).

Биография 
Владимир Арсенян родился 10 августа 1934 года в Тифлисе. Начал заниматься вольной борьбой в возрасте 17 лет под руководством Михаила Тиканадзе. В 1957 и 1959 году становился чемпионом СССР, в 1959 году завоевал бронзовую медаль чемпионата мира в Тегеране.

Умер 22 сентября 1989 года в Тбилиси.

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте министерства спорта Грузии 
 

Чемпионы СССР по вольной борьбе
Мастера спорта СССР